Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Orange du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Darlene Hard.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1963
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1963
Tennis en juillet 1963
Tennis en août 1963